Африканский шестижаберный скат () — вид хрящевых рыб из отряда хвостоколообразных, единственный современный представитель рода и семейства шестижаберных скатов (Hexatrygon и Hexatrygonidae соответственно). Хотя исторически были описаны несколько видов, принадлежащих к этому роду, эти описания относятся к одному широкораспространённому виду. В 1980 году был описан скат с дряблым массивным телом, имевший в отличие от прочих скатов не 5, а 6 пар жаберных щелей. Максимальная зарегистрированная длина 1,7 м. Грудные плавники этих шестижаберных скатов образуют округлый диск, рыло длинное, гибкое, треугольной формы и заполнено желеобразной субстанцией. Окраска верхней части диска коричневатого цвета, низ белый. Кожа лишена чешуи.

Эти донные рыбы встречаются в верхней части материкового склона и вокруг подводных гор на глубине от 500 до 1120 м. Они обитают в Индо-Тихоокеанской области от ЮАР до Гавайских островов. Вероятно, с помощью рыла Hexatrygon bickelli ищут добычу в толще осадков. Их челюсти способны сильно выдаваться вперёд, позволяя поймать зарывшуюся в грунт жертву. Эти скаты размножаются живорождением, в помёте от 2 до 5 новорожденных. Не представляют интереса для коммерческого рыболовства.

Таксономия 
Первой известной особью нового вида была неповреждённая самка, имевшая 64 см в поперечника, которую обнаружили на берегу неподалёку от Порт-Элизабет. В 1980 году новый вид был описан и отнесён к собственному семейству. Название семейства и рода происходит от слов  — «шесть» и  — «трёхсторонний», «треугольник». Тригонами в древности называли скатов-хвостоколов. Вид назван в честь Дэйва Бикелла, журналиста, который обнаружил первую особь.

Следом за Hexatrygon bickelli на основании морфологических различий были описаны ещё 4 вида шестижаберных скатов. Однако обоснованность выделения их в отдельные виды была поставлена под вопрос дальнейшими сравнительными исследованиями, в ходе которых было обнаружено, что такие черты, пропорции тела и количество зубов могут существенно отличаться как в зависимости от возраста, так и индивидуально. В итоге таксономисты предварительно пришли к выводу, что в настоящее время существует один единственный вид шестижаберных скатов, хотя, чтобы доподлинно выяснить, так ли это, необходим генетический анализ. Филогенетические исследования на основании морфологических и генетических данных обоюдно выявили, что шестижаберные скаты являются наиболее базальным членом линейки скатов Myliobatiformes. Вымерший вид Hexatrygon senegasi жил в эпоху эоцена (49—37 млн лет назад).

Ареал 
Hexatrygon bickelli обитают в западной части Тихого океана от Японии и Южно-Китайского моря до Австралии, и в Индийском океане от побережья ЮАР до юго-запада Индии, у берегов нескольких островов Индонезии и в водах Западной Австралии. Они встречаются на материковом склоне и у подводных гор на глубинах от 350 до 1120 м.

Описание 
Максимальная длина тела самцов 143 см, а самок — 117 см, по другим данным максимальная зарегистрированная длина составляет 168 см.

Тело дряблое, массивное, грудные плавники образуют округлый диск, длина которого превышает ширину, с возрастом эти пропорции возрастают. Рыло удлинённое, треугольной формы, уплощённое в дорсовентральном направлении, прозрачное, заполнено внутри желатинообразной массой. У взрослых особей рыло намного длиннее, чем у неполовозрелых и составляет до 2/5 от общей длины тела. На воздухе рыло мёртвых особей может существенно съёжиться. Крошечные глаза широко расставлены и находятся на верхней стороне головы. Далеко за глазами расположены большие брызгальца, которые закрываются наружными складчатыми клапанами. Ноздри также широко разнесены друг от друга, между ними имеется пара коротких и мясистых складок, которые, соединяясь в середине, образуют кожаную «шторку». Широкий рот почти не изогнут, во рту имеются 44—102 мелких притуплённых зубов, образующих в шахматном порядке «тёрку». У взрослых особей зубов больше.  
На нижней стороне диска по шесть жаберных щелей с каждой стороны. Жаберных дуг также шесть. Вероятно этот признак возник вторично и не представляет собой сохранившиеся примитивные черты строения, как у плащеносных и многожаберных акул. Была поймана особь у которой на левой половине диска оказалось 6 пар жаберных щелей, а на правой — семь. Брюшные плавники широкие и закруглённые.

Длина довольно толстого хвоста составляет 0,5—0,7 от длины диска. На дорсальной поверхности хвоста на удалении от основания расположены один или два зазубренных шипа. На конце хвоста имеется длинный хвостовой плавник в форме листа, верхняя и нижняя лопасти которого почти симметричны. Нежная кожа лишена чешуи. 

У живых особей спинная поверхность багряно-коричневая, после фиксации становится тёмно-коричневой. Брюшная сторона белая с тёмными краями на диске и у основания брюшных плавников. Нижняя сторона хвостового стебля тёмная.

Биология 
Длинное рыло Hexatrygon bickelli хорошо гнётся как по горизонтали, так и по вертикали, вероятно с его помощью скаты ищут добычу в грунте. Нижняя поверхность рыла покрыта многочисленными ампулами Лоренцини, выстроенными продольными рядами, которые способны уловить крошечные электрические импульсы, испускаемые другими организмами. Рот способен сильно выдвигаться вниз, выходя за пределы головы и позволяя скатам вытаскивать зарывшуюся добычу. Челюсти минерализованы слабо, поэтому Hexatrygon bickelli не охотятся на животных с твердым панцирем или раковиной.  Есть данные, что на этих скатов могут нападать бразильские светящиеся акулы. Hexatrygon bickelli размножаются живорождением, в помёте от 2 до 5 новорожденных длиной около 48 см. Самцы и самки достигают половой зрелости при длине 1,1 м.

Взаимодействие с человеком 
Hexatrygon bickelli не представляют интереса для коммерческого промысла. В водах Тайваня они изредка попадаются в качестве прилова при глубоководном лове. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Вызывающий наименьшие опасения».

Примечания 

Хвостоколообразные
Монотипические роды хрящевых рыб
Рыбы Индийского океана
Рыбы Тихого океана
Животные, описанные в 1980 году
Бикелл, Дэйв